Het CCCF-kampioenschap 1953 was het 6e toernooi van het CCCF-kampioenschap. Het toernooi werd gehouden van 8 maart tot en met 23 maart 1953 en werd gespeeld in Costa Rica. Het thuisland won het toernooi voor de vierde keer.

Deelnemende landen

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in Costa Rica
Voetbal in 1953
Sportevenement in Costa Rica